Корсаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Бурятия 
 Корсаковское сельское поселение — входит в Кабанский район

Орловская область 
 Корсаковское сельское поселение — входит в Корсаковский район

Хабаровский край 
 Корсаковское сельское поселение — входит в Хабаровский район